Roman Turek, češki hokejist, * 21. maj 1970, Písek, Češka.

Turek je v češkoslovaški ligi branil za kluba IHC Písek in České Budějovice. Leta 1990 je bil kot 113. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, v ligi NHL pa je igral za klube Dallas Stars, St. Louis Blues in Calgary Flames. Skupno je v ligi NHL odigral 328 tekem rednega dela in 22 tekem končnice. V sezoni 1998/99 je z Dallasom osvojil Stanleyjev pokal.

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo.

Leta 1994 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkega hokejista leta.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 5
|
|
|
|
|
| 1.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IHC Písek
| Češkoslovaška 2. liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IHC Písek
| Češkoslovaška 2. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.57
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 26
|
|
|
|
|
| 4.73
| .880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 43
|
|
|
|
|
| 2.84
| .923
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 0
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.58
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 4.00
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.00
| .931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
| 2.78
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
| .939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 95/96
|
| 48
|
|
|
|
|
| 3.32
|
|
| 5
| 53
| 0
| 1
| 1
| 18
| 2.49
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 8
|
|
|
|
| 1.88
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.05
| .930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 96/97
|
| 29
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.97
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 97/98
|
| 23
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.22
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 97/98
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.51
| .928
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 98/99
|
| 26
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.08
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 99/00
|
| 67
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 1.95
| .912
|
| 7
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.75
| .882
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 00/01
|
| 54
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.28
| .901
|
| 14
|
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.05
| .919
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 01/02
|
| 69
|
| 0
| 5
| 5
| 4
| 2.53
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
|
| 65
|
| 0
| 4
| 4
| 14
| 2.57
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 03/04
|
| 18
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.83
| .914
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0.00
| 1.000
|-
| České Budějovice
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 15
|
|
|
|
| 2
| 1.61
| .924
|
| 11
|
|
|
|
| 2
| 1.11
| .957
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 05/06
|
| 31
|
|
| 0
| 0
| 4
| 2.26
| .924
|
| 10
| 10
|
| 0
| 0
| 2
| 1.84
| .941
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 06/07
|
| 35
|
|
| 1
| 1
| 0
| 2.65
| .911
|
| 11
|
|
| 0
| 1
| 2
| 2.86
| .914
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 07/08
|
| 42
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.14
| .929
|
| 11
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.59
| .945
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 08/09
|
| 33
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.78
| .914
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.84
| .942
|-
| České Budějovice
| Evropska liga
| 08/09
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.50
| .859
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 09/10
|
| 38
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.86
| .906
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.43
| .871
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti IHC Písek
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Michigan K-Wings
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Calgary Flames
Zmagovalci Stanleyjevega pokala